Az ORAC Kiadó Kft. cégneve és tulajdonosi struktúrája 2022 márciusában alakult ki. A kiadó a korábbi HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. utódja.

Jegyzetek

Források 
http://www.orac.hu/
https://www.opten.hu/hvg-orac-kiado-kft-c1309064086.html

Magyar könyvkiadók